АО «Сибирский химический комбинат» — предприятие в Северске, объединяющее четыре завода атомной промышленности.

Одно из основных направлений работы предприятия — обеспечение потребностей атомных электростанций в уране для ядерного топлива. С 2010 года входит в состав топливной компании «ТВЭЛ» госкорпорации «Росатом». Комбинат был создан в Томской области (сейчас ЗАТО Северск, к северо-западу от Томска) в начале 1950-х как единый комплекс ядерного технологического цикла для создания компонентов ядерного оружия на основе делящихся материалов (высокообогащённого урана и плутония), а также с целью наработки этих материалов.

Основные подразделения 
Основу комбината составляют четыре завода:
 Завод разделения изотопов (ЗРИ) — получение обогащённого урана для атомной энергетики. Осуществляет разделение изотопов урана с низкой степенью обогащения по 235U. Функционирует с 1953 года. До 1973 года осуществлялось газодиффузионное разделение, а позднее — центрифужное. Производится также ряд стабильных изотопов ксенона, олова, селена и т. д.
 Сублиматный завод (СЗ) — переработка ураносодержащих продуктов, в том числе высокообогащённого урана. Получение закиси-окиси урана для твэлов и сырьевого гексафторида урана для изотопного обогащения. Запущен в 1954—1955 годах.
 Радиохимический завод (РХЗ) — переработка облучённых урановых блоков с целью извлечения урана и плутония, а также других радионуклидов. Первая очередь с 1961 год, вторая — с 1962 года. В настоящий момент основная деятельность РХЗ — это получение чистых соединений природного урана (аффинаж).
 Химико-металлургический завод (ХМЗ) — Плавка и обработка плутония с производством компонентов для ядерного оружия. Утилизация специзделий. Производство магнитных сплавов и магнитов из них. Производство ультрадисперсных порошков.

Исторически одним из заводов комбината являлась Сибирская АЭС (Реакторный завод, РЗ) — на ней работали промышленные уран-графитовые реакторы, предназначенные для наработки оружейного плутония: И-1 (работал в 1955—1990), ЭИ-2 (1958—1991), АДЭ-3 (1961—1992), АДЭ-4 (1964—2008), АДЭ-5 (1965—2008). Реакторы АДЭ-4 и АДЭ-5 имели двойное назначение, были предназначены также для выработки электрической и тепловой энергии.

Дочерние предприятия АО «СХК»:
 ООО «Сибирский механический завод» (СибМЗ) — ориентирован на выпуск нестандартного оборудования, оснастки, инструмента и запасных частей для подразделений комбината и сторонних организаций, а также проведения монтажных и ремонтно-строительных работ по капитальному ремонту и капитальному строительству зданий и сооружений. Как самому крупному механическому подразделению топливной компании «ТВЭЛ», СибМЗ были переданы подразделения ПО ЭХЗ (Зеленогорск, Красноярский край) и АЭХК (Ангарск, Иркутская область).
 Северская ТЭЦ — производство тепловой и электрической энергии. С 1 августа 2014 года — теплоэлектроцентраль переведена в состав ОАО «Объединённая теплоэнергетическая компания»
 ООО «СибРегионПромсервис» — предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию оборудования.
 ООО «Энергосервисная компания» — передача и распределение электроэнергии, деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей.
 ООО «Управление автомобильного транспорта» — пассажирские и грузовые перевозки, авторемонт, спецтранспорт.
 ООО «Комбинат питания».
 Санаторий «Синий Утёс».

Кроме основной деятельности, СХК изготовляет опытные и коммерческие партии различных материалов: ионогенных солей лития, ультрадисперсных порошков оксидов металлов, стабильных изотопов и др.

Захоронение радиоактивных отходов 
 Одним из первых СХК разработал технологию глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов (ЖРО) в геологических формациях на глубине 280—460 м. Технология применяется до сих пор. В подземных пластах-коллекторах комбинатом захоронено 0,4 ГКи ЖРО.
 50 хранилищ жидких и твёрдых радиоактивных отходов, в том числе 3 бассейна открытого типа, 2 пульпохранилища и три водохранилища, содержащие отходы прошлых лет активной деятельности комбината. Бассейны Б-1 и Б-2 для хранения среднеактивных отходов расположены на площадке РХЗ, в настоящее время выводятся из эксплуатации; бассейн Б-2 полностью законсервирован. В открытых хранилищах содержится 125 МКи радиоактивных отходов.
 В последние годы из Франции прибыло около 9 тонн контейнеров с гексафторидом урана, который хранится на территории СХК. Руководство комбината отрицает принадлежность обеднённого гексафторида урана к ядерным отходам.

История 
Решение о строительстве для нужд Первого главного управления при СМ СССР было принято Совмином в 1949 году. Непосредственное строительство началось в 1951 году. За строительство отвечала вторая секция инженерно-технического совета Специального комитета, руководитель Г. В. Алексеенко, научно-инженерные разработки курировал сотрудник лаборатории № 2 Л. А. Арцимович.

8 июня 2021 года началось строительство энергоблока с реактором на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300

Аварии и инциденты 
За время деятельности СХК произошло 36 радиационных инцидентов. 5 из них квалифицируются как серьёзные (имеют 3-й уровень по Международной шкале ядерных событий). В 5 случаях возникала самоподдерживающаяся цепная реакция, погибло 4 человека, 6 человек получили повышенные дозы облучения.

 18 марта 1961 года в результате автокаталитической реакции между органической жидкостью и концентрированной азотной кислотой произошёл взрыв испарителя, предназначенного для упаривания водных растворов после экстракции. Два смертельных случая;
 30 января 1963 года — самоподдерживающаяся цепная реакция в течение 10 часов. Четыре человека из числа персонала были переоблучены;
 13 декабря 1963 года — самоподдерживающаяся цепная реакция в течение 18 часов;
 в 1963 году на экспериментальном полигоне захоронения жидких радиоактивных отходов имело место интенсивное газовыделение из наблюдательной скважины, повлёкшее вынос радиоактивной газированной жидкости. При этом был загрязнён участок поверхности около 0,1 га. В большинстве скважин после закачки ЖРО наблюдалось значительное повышение температуры (максимально до 165 °С). Для снижения температуры в скважины закачивается кислый раствор. В середине 1970-х годов на площадке 18 были обнаружены взаимосвязь горизонтов III и IV (буферного) уровней и возникновение каналов фильтрации. Все нагнетательные скважины, пробурённые на этом участке, были законсервированы;
 18 ноября 1967 года — взрыв в сорбционной колонне;
 24 марта 1977 года — разрушение оборудования в реакторе производства реагентов;
 в июне 1977 года на РХЗ при переработке облучённых на реакторном заводе блоков в скомплектованную партию попали блоки с малой выдержкой, что привело к повышенному выбросу в атмосферу в течение двух недель 131I в объёме 22 Ки (превышение месячных предельно допустимых выбросов (ПДВ) — в 2,4 раза;
 11 мая 1977 года на РХЗ в результате образования свища на напорном трубопроводе у нагнетательной скважины С-31 при закачке радиоактивного сбросного раствора в скважину произошёл разлив раствора в объёме 8—14 м³ на поверхностный грунт. Вылившийся раствор локализовался у бассейна Б-1. Загрязнение от него распространилось по западной стороне бассейна Б-1 в северном направлении. Протяжённость загрязнённой зоны составила 200—220 м, ширина 10—40 м. Гамма-фон в зоне загрязнения достигал 145 Р/час;
 на РХЗ было ещё 3 инцидента (1976, 1969, 1978). На заводе разделения изотопов было 2 инцидента (1961); на сублиматном заводе — 3 инцидента (два в 1963 году, один в 1978 году);
 с 1959 года по 1970 год на разных реакторах СХК произошло 24 значимых инцидента. Все они были связаны с тяжёлыми зависаниями сборок тепловыделяющих элементов в технологических каналах:
 на реакторе И-1: 26.07.1959 (1); 20.03.1960 (6); 14.09.1962 (1); 21.11.1962 (1); 19.04.1963 (1); 26.04.1963 (1); 11.11.1963 (1); 24.05.1964 (8); 17.10.1964 (1);
 на реакторе ЭИ-2: 05.02.1961 (1); 25.07.1961 (1); 05.11.1962 (1); 03.12.1962 (1); 01.06.1963 (1); 03.07.1964 (14); 20.07.1963 (1); 19.11.1964 (1); 16.01.1967 (1);
 на реакторе АДЭ-3: 14.05.1962. (1); 18.11.1963 (1); 28.07.1964 (1); 29.05.1966 (1); 21.01.1970;
 на реакторе АДЭ-4: 28.12.1966 (1);
 в 1991 году произошло аэрозольное загрязнение на складе готовой продукции;
 6 апреля 1993 года — разрушение технологического оборудования, сопровождающееся взрывом газа, разрушением нескольких производственных зданий и выбросом аэрозолей в окружающую среду. Индекс по международной шкале ядерных событий INES — 4; 1946 человек подверглись радиоактивному облучению. Образовался узкий радиоактивный след длиной до 35 км в северо-восточном направлении от СХК, образованный в основном 106Ru, 103Ru, 95Nb, 95Zr.
 5 декабря 1994 года на установке электронно-лучевого переплава опытного химико-металлургического завода СХК при заполнении аргоном рабочей камеры произошла разгерметизация в результате срыва камерных перчаток под воздействием аргона. В результате разгерметизации камеры произошло загрязнение помещения установки до уровня 20,7 Ки/л по альфа-аэрозолям;
 12 февраля 1996 года на химико-металлургическом заводе альфа-датчиками стационарной системы дозиметрического контроля было зафиксировано загрязнение альфа-активными аэрозолями операторской зоны участка «Г» цеха № 11, что было квалифицировано как радиационный инцидент. Причиной инцидента был факт вскрытия оператором вне защитной камеры контейнера с находящимися в нём делящимися материалами. Выброс радиоактивных веществ в окружающую среду составил 48 Ки;
 на радиохимическом заводе СХК в 1997 году в течение двух недель имел место сверхнормативный выброс в атмосферу радиоактивного иода-131 с превышением предельно допустимого выброса в 2,4 раза;
 18 января 1997 года произошла внеплановая остановка реактора АДЭ-5 в связи с ухудшением теплотехнических параметров одного из периферийных каналов, вызванным снижением расхода теплоносителя и зависанием топливного блочка в технологическом канале. В результате проведённого расследования установлено, что причиной нарушения явилось «распухание» топливного блочка;
 14 июня 1999 года в центральном зале промышленного урано-графитового реактора АДЭ-4 реакторного завода СХК при проведении регламентных работ по загрузке блоков типа ДАВ-90 в технологический канал реактора в результате ошибки оператора был открыт загруженный блоками ДАВ-90 работающий канал, вследствие чего облучённые блоки ДАВ-90 из-за пропуска обратного клапана технологического канала вышли на плитный настил. При этом два человека получили дозу облучения, равную 1,5 и 3 годовых ПДД;
 4 апреля 2000 года на ХМЗ СХК произошёл срыв камерных перчаток на боксе 0892 установки 08 цеха № 1 при выполнении персоналом работ по проверке режима работы новой муфельной печи. Ядерные материалы в боксе отсутствовали. По данным измерений на установке СИЧ, повышенного поступления радионуклидов в организм персонала не зафиксировано. Выброса радионуклидов в атмосферу выше установленных норм не произошло. Данное событие классифицировано в соответствии с ПНАЭ Г-14-037-96 как аномалия — нарушение категории 1.

Перспективные проекты 
 В 2011 году СХК приступил к выполнению работ по инвестиционному проекту создания нового конверсионного производства (НКП)
 С 2013 года на комбинате реализуются мероприятия ФЦП «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010—2015 годов и на перспективу до 2020 года» по разработке и сооружению опытно-демонстрационного энергокомплекса с реакторной установкой на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 и производствами пристанционного ядерного топливного цикла.
 Производство новой неядерной продукции (тетрафторборат лития, гексафторид вольфрама, терморасширенный фторграфит, диоксид титана, фторид натрия, стабильные изотопы).
 Производство стабильных изотопов лёгких масс: бор-10 (в интересах атомной промышленности, как поглотителя нейтронов) и углерод-13 (в медицинских целях, для дыхательных тестов).

Награды 
 7 марта 1962 года Указом Президиума Верховного Совета СССР комбинат награждён орденом Ленина «за успешное выполнение специального задания правительства по изготовлению специальной оборонной продукции».
 18 января 1971 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за успешное выполнение заданий пятилетнего плана по выпуску специальной продукции, внедрение новой техники и передовой технологии комбинат награждён орденом Октябрьской Революции.

Директора 
 1950—1955 — Щёкин, Иван Антонович (1901—1993);
 1955—1957 — Чурин, Александр Иванович (1907—1981);
 1957—1960 — Родионов, Михаил Петрович (1904—1976);
 1960—1965 — Леонтичук, Александр Семёнович (1908—1982);
 1965—1990 — Зайцев, Степан Иванович (1918—2014);
 1990—2000 — Хандорин, Геннадий Петрович (1932—2021);
 2000—2002 — Ларин, Валерий Константинович (род. 1947);
 2002—2005 — Шидловский, Владимир Владиславович (род. 1952);
 2005—2012 — Короткевич, Владимир Михайлович (род. 1949);
 2012—2021 — Точилин, Сергей Борисович (1955—2021);
 2021— по н.в. — Котов, Сергей Алексеевич (род. 1962)

Известные сотрудники 
 Журлов, Павел Васильевич (род. 1934) — Герой Социалистического Труда. Проработал на предприятии 45 лет.

См. также 
 Горно-химический комбинат (г. Железногорск)
 Химкомбинат «Маяк» (г. Озёрск)

Примечания

Литература

Ссылки 

 Обзор СХК
 Золотые герои

Предприятия атомной промышленности России
Предприятия атомной промышленности СССР
Производители вооружений
Предприятия Томской области
Северск (Томская область)
Росатом
 
Обогащение урана